Göingehövdingen eller Gøngehøvdingen  kan syfta på: 

 Svend Povlsen, en skånsk snapphane på 1600-talet. Övriga litterära och filmiska verk med denna titel handlar om honom.
 Göingehövdingen (roman av Carit Etlar), 1853, originalspråk danska
 Göingehövdingen (roman av Carl August Cederborg), 1899, på svenska
 Göingehövdingen (film), 1953, Sverige, bygger på Cederborgs roman
 Gøngehøvdingen (film), 1961, Danmark, bygger på Etlars roman
 Göingehövdingen (TV-serie), 1992, Danmark, bygger på Etlars roman